Jüstel ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Alois Jüstel (1765–1858), österreichischer Theologe und Politiker
 Thomas Jüstel (* 1968), deutscher Chemiker und Hochschullehrer